Фамилија Ледесма има више значења:

 Фамилија Ледесма, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ледесма, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ледесма, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ледесма (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику